Hårdved kan syfta på:

 Hårdved – en växtart i familjen kornellväxter, se Skogskornell
 Hårdved – en buske i familjen kaprifolväxter, se Skogstry